Velika nagrada Kitajske 2004 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 26. septembra 2004 na dirkališču Shanghai International Circuit kot prva dirka v zgodovini Velike nagrade Kitajske.

Dirka je potekala 56 krogov. Zmagal je Rubens Barrichello iz moštva Ferrari, ki je štartal z najboljšega položaja. Drugo mesto je dosegel Jenson Button iz moštva BAR, medtem ko se je na tretje mesto uvrstil Kimi Räikkönen iz moštva McLaren.

Ralf Schumacher iz moštva Williams je na tej dirki nastopil prvič po treh mesecih in poškodbi, ki jo je utrpel med dirko za Veliko nagrado ZDA. Njegov brat Michael iz moštva Ferrari je kratko pred koncem dirke prevozil najhitrejši krog, vendar je dirko po številnih problemih končal brez osvojenih točk na 12. mestu, kar je bilo prvič po odstopu na Veliki nagradi Monaka, da dirke ni končal na stopničkah. Pred dirko je moštvo Renault zapustil Jarno Trulli, namesto katerega je nastopil Jacques Villeneuve. Trulli se je po dirki pridružil moštvu Toyota ter je bila Velika nagrada Kitajske edina dirka, ki se je v sezoni 2004 ni udeležil.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:34,012
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:34,178
| +0,166
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:34,295
| +0,283
|-
! 4
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:34,759
| +0,747
|-
! 5
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:34,891
| +0,879
|-
! 6
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:34,917
| +0,905
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:34,951
| +0,939
|-
! 8
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:34,975
| +0,963
|-
! 9
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:34,993
| +0,981
|-
! 10
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:35,029
| +1,017
|-
! 11
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:35,245
| +1,233
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:35,286
| +1,274
|-
! 13
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 1:35,384
| +1,372
|-
! 14
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 1:35,410
| +1,398
|-
! 15
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:36,507
| +2,495
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:36,535
| +2,523
|-
! 17
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 1:37,140
| +3,128
|-
! 18
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:40,240
| +6,228
|-
! 19
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| brez časa
|-
! 20
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 56
| 1:29:12,420
| 1
| 10
|-
! 2
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 56
| + 1,035 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 1,469 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 56
| + 32,510 s
| 6
| 5
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 56
| + 45,193 s
| 10
| 4
|-
! 6
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 56
| + 54,791 s
| 18
| 3
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 56
| + 1:05,454
| 7
| 2
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 56
| + 1:20,080
| 4
| 1
|-
! 9
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 1:20,619 
| 9
|  
|-
! 10
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 55
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 12
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 55
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 13
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 55
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 14
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 55
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 15
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 55
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 16
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 53
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 38
| Kolo
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 37
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Zonta
| Toyota
| 35
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 11
| Trčenje 
| 15
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004